Вила-Фрия:

 Вила-Фрия — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Вила-Фрия — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.